Виктор Константинович Тарату́та (апрель 1881 года, Елисаветград, Херсонская губерния — 13 мая 1926, Москва) — профессиональный русский революционер, журналист, советский государственный деятель.

Биография 
Член РСДРП(б) с 1898 года, кандидат в члены ЦК РСДРП (1907—1911). Партийный псевдоним — «Виктор».

Окончил Одесское ремесленное училище.

Участник Кавказской областной конференции в Тифлисе в ноябре 1904 года, делегат от Батума.

Делегат 4-го (1906), 5-го (1907) съездов партии, на 5-м Лондонском съезде по ходатайству Ленина избран кандидатом в члены ЦК РСДРП и введён в состав Большевистского центра. Делегат 5-й (общероссийской) конференции РСДРП (1908).

Мебельный фабрикант Николай Шмит, который был спонсором большевиков, умер в Бутырской тюрьме 13 февраля 1907 года и оставил большое наследство. Наследство осталось сёстрам Шмита — Екатерине и Елизавете. Ленин выделил двух надёжных большевиков, чтобы они добились женитьбы на сёстрах Шмит. Одним из них был Виктор Таратута, он женился на Елизавете и сразу же уговорил отдать большевикам все свои деньги.

В 1909—1919 годах в эмиграции во Франции, с 1917 года член Французской социалистической партии.

С 1919 года в Москве: управляющий делами ВСНХ СССР, секретарь Коминтерна. Затем в 1921—1924 годах председатель правления треста «Моссукно». С 1924 года председатель правления Банка для внешней торговли СССР.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Супруга — Елизавета Павловна Шмит (1887—1937), член РСДРП с 1905 года, сестра Н. П. Шмита.
Дети:
 Нина (1908—1967) — экономист-юрист, работала библиографом в ВГБИЛ.
 Николай (1915—1994) — участник Великой отечественной войны, работал в НИИ Радио.
 Лидия (1917—1999).

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=407&fund_id=1246190
 http://www.knowbysight.info/TTT/05446.asp
 http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-TsMAMLS/Putevoditel_TzMAMLS.pdf
 Наследство Николая Шмидта, или Узы Гименея на службе революции

Большевики
Кандидаты в члены ЦК РСДРП
Социалисты Франции
Делегаты IV съезда РСДРП
Делегаты V съезда РСДРП
Делегаты V конференции РСДРП
Внешэкономбанк
Похороненные на Новодевичьем кладбище